La madrasah, l'université ou la mosquée de Sankoré est l'un des trois anciens centres de formations universitaires situés dans la ville de Tombouctou, au Mali 
 Open-Sankoré est un logiciel libre et gratuit de Tableau blanc interactif compatible avec n'importe quel projecteur et un dispositif de pointage